Verônica I (Nascida Cangala Quinguanda e batizada Verônica Guterres Cangala Quinguanda) foi a rainha reinante (angola) do Reino de Matamba e Dongo entre 1681 e 1721.

Biografia 
Nascida em data e local desconhecida, foi filha de João Guterres Angola Canini e de Bárbara Mucambu, ambos monarcas do Dongo e Matamba. Ela era sobrinha da rainha Jinga e teria sido batizada por volta de 1656 com a maioria dos nobres e do povo do Dongo e Matamba.

Verônica chegou ao trono depois da morte de seu irmão Francisco I na guerra de Portugal contra Matamba. No início de seu reinado ela pediu um tratado de paz com os portugueses. Tal tratado regeria as relações entre Portugal e Matamba.

Hostilidades com os portugueses 
Em 1689 ela atacou os portugueses em Cahenda na região de Dembos a oeste dela, uma área que foi disputada entre o Dongo, o Reino do Congo e Portugal. Ela estava ansiosa para restabelecer as reivindicações de Matamba sobre a região de Dembos que ficava diretamente a leste de Matamba, e em 1688-1689 seus exércitos se mudaram para a área e ameaçaram as posições portuguesas ao redor de Ambaca, sua cidade fortificada que marcava a extremidade oeste da colônia de Angola.  Os portugueses intervieram e embotaram a eficácia da campanha.

Por volta de 1701, Luca da Caltanisetta, o prefeito da missão capuchinha em Angola escreveu-lhe pedindo o restabelecimento da missão que havia ficado vaga e "que devolvesse aquele povo ao celeiro da Santa Igreja". Verónica, cujo país "não caiu inteiramente de volta ao paganismo", escreveu de volta uma carta piedosa expressando sua preocupação de que "doía ver seus filhos morrerem sem batismo", mas que ela estava "enojada com os brancos" e ela "não ver qualquer um deles em sua corte com os missionários. "

Procurou, mais uma vez, expandir o reino para domínios portugueses em 1706, e foi provavelmente por esta razão que nesse ano teve embaixadores na corte do rei D. Pedro IV do Congo . Mas suas tentativas de fazer isso foram frustradas, pois as forças portuguesas eram muito fortes e ela abandonou a tentativa.  No entanto, um estado de conflito constante de baixo nível entre seu exército e os portugueses em Ambaca e Cahenda levou ao virtual despovoamento do país a oeste de Matamba, já que o povo fugiu ou foi capturado e deportado para as Américas. Os capturados pelos portugueses tendiam a ser enviados para o Brasil , os capturados por Verónica eram frequentemente vendidos a mercadores de Vili , baseados no Reino de Loango ao norte, e posteriormente vendido aos mercadores ingleses , holandeses ou franceses que frequentavam aquela costa. 

Reis da Matamba